— японский актёр. Он получил известность, благодаря роли Гентаро Кисараги во франшизе «Kamen Rider», и с тех пор снялся в телесериалах «Любовь» (2016) и «Я тебя люблю, но у меня есть секрет» (2017), а также в фильмах «Ослеплена тобой» (2015), «Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой» (2016), «Блич» (2018) и «Кайдзи: Финальная игра» (2020).

Фильмография

Телесериалы

Фильмы 
{| class="wikitable"
|-
! Год
! Название
! Роль
! Примечания
! Ссылка
|-
|rowspan="2"| 2011 || «Камен Райдер Озу: Сёгун и 21 медаль» || rowspan="4" | Гэнтаро Кисараги/Камэн Райдер Форзе || Камео
|
|-
|«Камен Райдер × Камен Райдер Форзе:и Оз Мегамакс» || Главная роль
|
|-
|rowspan="4"| 2012 || «Камен Райдеры x Супер Сентай: Битва Супергероев»||
|
|-
|«Камен Райдер Форзе - Космос, ура! А теперь - все вместе!» || Главная роль
|
|-
|«В будущем, когда я буду казнён || Юкио Асано || Главная роль
|
|-
|  «Камен Райдер: Камен Райдеры Уизард и Форзе – ультиматум войны»|| rowspan="2" | Гэнтаро Кисараги/Камэн Райдер Форзе|| Главная роль
|
|-
|rowspan="3"| 2013 || «Камен Райдер × Супер Сентай × Космический шериф: Супер герой Тэйсен Зэд» || Только голос
|
|-
| «Библиотечная война'» || Хикару Тэдзука || ||
|-
| «Призма Эносимы» || Сюта Дзёгасаки || Главная роль ||
|-
|rowspan="3"| 2014 || «Скажи: Я люблю тебя» || Ямато Куросава || Главная роль ||
|-
| «В герое» || Рё Итиносэ || ||
|-
| «Страшная воля богов»|| Сюн Такахата || Главная роль ||
|-
|rowspan="2"| 2015 || «Ослеплена тобой» || Рэн Итиносэ || Главная роль ||
|-
| «Библиотечная война: Последняя миссия» || Хикару Тэдзука ||  ||
|-
|2016 || «Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой» || Минамияма Такатоси || Главная роль ||
|-
|rowspan="3"| 2017 || « По собственному желанию» || Ямамото || Главная роль ||
|-
| «Камен Райдеры поколения Хэйсэй - Финал: Билд и Экс-Эйд с Легендарными Райдерами» || Гэнтаро Кисараги/Камэн Райдер Форзе || ||
|-
| «Клинок бессмертного» || Кагэхиса Аноцу || ||
|-
|rowspan="4"| 2018 || «Смех под облаками»  || Тэнка Кумо || Главная роль ||
|-
| «Блич» ||Ичиго Куросаки||  Главная роль ||
|-
| «Хроники странствующего кота» || Сатору Мияваки || Главная роль ||
|-
|«Ведьма Лапласа» || Кэнто Амакасу || ||
|-
|rowspan="1"| 2019 ||«Басня» || Капюшон || ||
|-
|rowspan="1"| 2020 || «Кайдзи: Финальная игра» || Кёсукэ Такакура || ||
|-
|}

 Библиография 

 Фотокниги 
 After Chicken Rice Go To Merlion: Sōta Fukushi’s First Photobook (Tokyo News Service, 30 мая 2012) 
 Men’s Photore Vol.2 Sōta Fukushi (Tokyo News Service, 22 августа 2012) 
 Blue (Wani Books, 20 сентября 2013) 
 Fukushi Sōta no «Hajimete no ◯◯»'' (Shufunotomo, 5 июня 2015)

Примечания

Ссылки 
  
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 30 мая
Родившиеся в 1993 году
Актёры Японии